Симун — фамилия.

Известные носители 
 Симун, Константин Михайлович (1934—2019) — скульптор-монументалист, художник, член Союза художников СССР.
 Симун ав Скарди (1872—1942) — фарерский поэт, политик и учитель; автор гимна Фарерских островов.

См. также 
 Го́ран Симун Ивани́шевич
 Симунек, Владимир
 Симунье